HMS Belfast é um navio cruzador rápido que foi operado pela Marinha Real Britânica, estando hoje aposentado e ancorado permanentemente nas margens do Tâmisa, em Londres, como um navio-museu. A embarcação foi batizada em homenagem à cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte.

Segunda Guerra Mundial

No início do conflito, o Belfast aprisionou o navio de passageiros SS Ancona que conduzia reservistas da Alemanha. Participou de forma ativa como navio patrulha dos Comboios do Ártico. Foi um dos navios responsáveis pelo afundamento do couraçado Scharnhorst, da Alemanha Nazista. Participou também ao combate do couraçado Tirpitz.
Esteve presente na Batalha da Normandia aonde apoiou o desembarque das tropas britânicas e canadenses na Praia de Juno e Praia de Gold. No final de Guerra, após reaparelhamento, navegou até a Austrália aonde assumiu a posição de navio líder da frota do Reino Unido. E estava preparado para participar da Operação Downfall quando foi encerrada a Guerra.

Guerra da Coreia
Entre os anos de 1950 a 1952, patrulhou as costas da Coreia, com a missão de bombardear alvos em terra. Retornou a sua base em Devonport aonde foi modernizado, continuando na ativa até o seu descomissionamento em 24 de agosto de 1963.

Desde 1971 é operado pelo Imperial War Museum.

Bibliografia

Ligações externas

Newsreel footage of the launching of HMS Belfast, 1938
British Pathe's HMS Belfast film archive

Navios de 1938
Navios construídos em Belfast
Navios construídos pela Harland and Wolff
Cruzadores da Marinha Real Britânica
Cruzadores do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial
Museus de Londres
Navios da Guerra da Coreia